Finneganów tren – powieść Jamesa Joyce’a
 Finnegan’s Wake – irlandzka ballada ludowa z 1850 roku

Zobacz też 
 Finnegan